«Народные суды Баварии» — особые суды, образованные правительством Баварии, во главе которого стоял Курт Эйснер, после начала революционных событий в ноябре 1918 года и распущенные в мае 1924 года. Действовали в период существования на территории Баварии «», за время которого вынесли общей суммой 31 000 приговоров. В состав народного суда входили два судьи и три шёффена. Наиболее крупным следствием одного из народных судов являлся суд над участниками Пивного путча — Адольфом Гитлером, Эрихом Людендорфом, Вильгельмом Фриком,  и Эрнстом Рёмом — проводившийся 26 февраля — 1 апреля 1924 года.

Образованные во всех судебных округах приказом Курта Эйснера от 16 ноября 1918 года, они получили всеобщее распространение согласно «закону об образовании народных судов в период народных волнений» от 12 июля 1919 года, одобренному к принятию . По соглашению, подписанному правительством Веймарской республики с одной стороны и правительством Баварии с другой, суды планировалось ликвидировать к 1 апреля 1924 года. Принцип их функционирования оставался неизменным до мая того же года. Первоначально планировавшиеся к деятельности только лишь в период революционных событий в Германии, они получили развитие в период существования в Баварии «ячейки порядка».

См. также 
 Народная судебная палата

Примечания

Литература 
 на немецком языке
 
 на английском языке

Ссылки 
 

Ноябрьская революция
История права Германии
История Баварии
Исторические судебные органы
Адольф Гитлер
Организации, основанные в 1918 году
Организации, закрытые в 1924 году